Koloss () steht für:

 Kolossalstatue, zum Beispiel
 Koloss von Rhodos
 Koloss des Nero
 Koloss von Barletta

 ein riesiges Gebilde, zum Beispiel
 Koloss von Prora, riesiger Gebäudekomplex im ehemaligen Seebad Prora auf Rügen

 eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Koloss und Elephant
 ein deutsches LkW-Modell, siehe Faun Koloss

 in der Musik für 
 Koloss (schwedische Band), eine Post-Metal-Band
 Koloss (ukrainische Band), eine Funeral-Doom-Band

Der Koloss steht für:
 Der Koloss, Gemälde von Goya 
 Der Koloß, US-SF-Film von Bert I. Gordon (1957)

Koloss ist der Familienname folgender Personen:
 István Koloss (1932–2010), ungarischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Colossos (Holzachterbahn)
 Colossus (Begriffsklärung)